William Hunt kan syfta på bland andra:

 William Henry Hunt (1790–1864), engelsk konstnär
 William Holman Hunt (1827–1910), brittisk konstnär
 William Morris Hunt (1824–1879), amerikansk konstnär

Se även 

 Alfred William Hunt